Emmanuelkerk (Apeldoorn)
 Emmanuelkerk (Dordrecht)
 Emmanuelkerk (Pernis)
 Emmanuelkerk (Wijchen)

Zie ook: Immanuelkerk (doorverwijspagina)

Kerkgebouw naar patroonheilige